Хайруллина — татарская и башкирская фамилия, женская форма фамилии .

Известные носители:
 Хайруллина, Гайни — советский и казахский театральный режиссёр, педагог.
 Хайруллина, Минзаля Гайнетдиновна (род. 1961) — советская и российская актриса. 
 Хайруллина, Миннура Галеевна (1926—2016) — Герой Социалистического Труда.
 Хайруллина, Мусаллия Хайрулловна (1915—2008) — доктор педагогических наук, профессор Башкирского государственного университета.
 Хайруллина, Роза Вакильевна (род. 1961) — советская и российская актриса.